«Пинк Флойд» — британская рок-группа, знаменитая своими философскими текстами, акустическими экспериментами, инновациями и грандиозными шоу. 
 (19367) Пинк Флойд — рядовой астероид главного пояса.